Joan d'Aragó i d'Anjou (1304-1334), Príncep d'Aragó, fill de Jaume II el Just
 Joan d'Aragó i de Castella (1330-1358), fill d'Alfons III el Benigne, Príncep d'Aragó, senyor d'Elx i senyor de Biscaia
 Joan II d'Aragó o Joan el Sense Fe (1398-1479), fill de Ferran d'Antequera, Rei d'Aragó
 Joan d'Aragó (príncep d'Astúries) (1478-1497), fill de Ferran el Catòlic i príncep d'Astúries i de Girona
 Joan d'Aragó i Tàrent o Joan I d'Empúries (1338-1398), Comte d'Empúries i President de la Generalitat de Catalunya
 Joan d'Aragó i Aragó o Joan II d'Empúries (?-1401), Comte d'Empúries
 Joan d'Aragó i Foix o Joan de Prades (1335-1414), Comte de Prades i baró d'Entença
 Joan d'Aragó (arquebisbe), arquebisbe de Saragossa (1458-1475), i fill il·legítim del rei Joan II d'Aragó 
 Joan II d'Aragó o Joan II de Ribagorça (1457-1528), castellà d'Amposta de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, comte de Ribagorça (1485-1512), primer duc de Luna i President de la Generalitat de Catalunya (1512-1514)